Александровский муниципальный округ может означать:
 Александровский муниципальный округ — муниципальное образование Пермского края;
 Александровский муниципальный округ — административно-территориальная единица и муниципальное образование Ставропольского края;
 муниципальный округ Александровский — внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга (муниципальный округ № 75).
 Александровский муниципальный округ — муниципальное образование, созданное на территории Николаевской области Украины, находившейся под оккупацией и присоединённое к контролировавшейся Россией части Херсонской области.

См. также: